Марти Хауген (, род. 30 декабря 1950, Уанаминго, Миннесота, США) — американский композитор и пианист литургической музыки.

Биография 
Марти Хауген родился 30 декабря 1950 году в городе Уанаминго. Женат на Линде имеет двух дочерей: Кристина и Матфея. После движения, которое началось с St. Louis Jesuits в 1970-х и 1980-х Марти Хауген, вместе с Дэвидом Хаасом, стали одними из самых плодовитых композиторов современной католической литургической музыки.

Альбомы 
 We Come Dancing (1999) (with Donna Peña, Gary Daigle & Bobby Fischer
 How Can I Keep From Singing? (1997) (with David Haas, Jeanne Cotter & Bobby Fisher)
 Singing Assembly (with David Haas and Michael Joncas)
 Come and Journey (1996) (with David Haas & Michael Joncas)
 Instruments Of Peace (1996) (with David Haas and Michael Joncas)
 In The Days To Come-Songs Of Peace (2007)
 That You May Have Life (2005)
 The Feast Of Life (2000)

Выпускники Лютеровского колледжа (Айова)